Juchitan kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Juchitán de Zaragoza, kommunhuvudort, Oaxaca, Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza, 
 Juchitán (kommun i Mexiko), Guerrero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar